Forstweiher steht für
 Forstweiher (Eibach), Stillgewässer im Stadtteil Eibach (Nürnberg) der Stadt Nürnberg, Bayern
 Forstweiher (Oberpfalz), Fischteich im Fensterbach (Naab), Oberpfalz, Bayern
 Forstweiher (Rheinbach), Gewässer in Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen